John Martyn (muzyk)
 John Martyn (botanik)